Fado (muziek), het Portugese levenslied
Fado (Mele), een plaats in de Italiaanse gemeente Mele